Fracht steht für:

 das Entgelt im Frachtgeschäft, siehe Fracht (Handelsrecht)
 im allgemeinen Sprachgebrauch die Ladung selbst, siehe Frachtgut

Siehe auch:

 Cargo